Horvátország
Martinšćica falu Cres községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Martinšćica falu Kostrena községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében